Osoby o tym nazwisku:
 Tomasz Rados – polski politolog i działacz polonijny
 Zdzisław Rados – polski rzeźbiarz